Пола Негри (; , Липно, Российская империя — , Сан-Антонио, США) урождённая Барба́ра Аполо́ния Халу́пец () — актриса польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино.

Ранние годы 
Аполония (Барбара было её вторым именем при крещении) Халупец родилась 3 января 1897 (по другим источникам — 31 декабря 1894 года) в городе Липно в Российской империи у Элеоноры Келчевской (по слухам, она происходила из королевской династии Польши) и жестянщика Ежи Халупца (который был словацким эмигрантом, поэтому его оригинальное имя звучало как Юрай).

Аполония была их третьим ребёнком, но первые два умерли, поэтому она выросла как единственный в семье ребёнок. В 1902 году, после того как Ежи был арестован за революционную деятельность и отправлен в ссылку в Сибирь, Аполония с матерью переехали в Варшаву, где она училась в балетной школе. Из-за туберкулёза она была вынуждена отказаться от карьеры танцовщицы. Позже Аполония поступает в Императорскую Академию драматического искусства в Варшаве.

Карьера 
В 1913 году Барбара дебютировала как драматическая актриса в театре. В 1914 году она уже снимается в фильме «Раба страстей, раба порока». Вскоре Аполония стала одной из ведущих польских актрис. В это время она взяла себе псевдоним «Пола Негри» от имени итальянской поэтессы Ады Негри.

В 1918 году она снялась у киевского режиссёра Виктора Туржанского в фильме «Суррогаты любви». Позже вместе с Туржанским Аполония отправилась в Берлин. Там она работала с режиссёром Максом Рейнгардтом и снималась в фильмах Эрнста Любича.

В 1923 году Аполония вместе с Любичем уезжает работать в Голливуд, где подписывает контракт со студией Paramount. В Америке актриса работала с 1923 по 1934 годы. Первоначально она снималась в ролях женщин-вамп. Трактовка данного амплуа в исполнении Аполонии имела некое отличие от классической женщины-вамп. Её героини вызывали у зрителей сочувствие (так называемая «страдающая вамп»).

В начале 1930-х годов Аполония оставила своего мужа, Сергея Мдивани, и вернулась в Германию, где её заметил Гитлер. Когда Геббельс отстранил актрису от работы в кино, подозревая, что она еврейка, Гитлер отменил решение своего министра. Позднее Аполония выиграла иск о клевете против французского журнала, назвавшего её любовницей фюрера. В это время она снималась в таких фильмах как «Мадам Бовари» режиссёра Герхарда Лампрехта (1937) и «Мазурка» (1935).

В 1941 году Аполония вновь вернулась в Америку, где продолжала сниматься до середины 1960-х годов.

Скончалась в 1 августа 1987 года в возрасте девяноста лет. У актрисы не было детей и братьев с сёстрами, поэтому большую часть своего имущества она завещала техасскому университету Святой Марии. Актрису похоронили рядом с её матерью на кладбище «Голгофа» в восточной части Лос-Анджелеса.

Личная жизнь 
В 1919 году Аполония вышла замуж за графа Евгения Домбского. Этот брак продлился два года.

Аполония была обручена с Чарли Чаплином, но рассталась с ним ради Рудольфа Валентино. В 1926 году Валентино умер, и Аполония вышла замуж за аристократа-эмигранта Сергея Мдивани, брак с которым продлился до 1931 года.

Фильмография

Признание и награды 
 На голливудской «Аллее славы» есть именная звезда Полы Негри за вклад в развитие киноиндустрии.
 Пола Негри была одиннадцатой звездой, чьи отпечатки рук и ног были сделаны перед Китайским театром Граумана.

Образ в массовом искусстве 
 Персонаж Полы Негри присутствует во второй серии немецкой телевизионной трилогии Отель «Адлон»: Семейная сага.
 О жизни Полы Негри поставлен первый в мире биографический 3D-мюзикл «Пола Негри».

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте polanegri.com
 Фотографии на сайте fn.org.pl
 Страница 3D мюзикла «Пола Негри» 

Похороненные на кладбище «Голгофа» (Лос-Анджелес)
Актрисы Российский империи
Актрисы кинематографа Российский империи
Актрисы немого кино Польши